Александровский парк может означать:
 Александровский парк (Санкт-Петербург)
 Александровский парк (Пушкин, б. Царское село)
 Александровский парк (Петергоф)
 Александровский парк (Одесса) (ныне Парк Шевченко (Одесса))

См. также